Polieno Auspex puede hacer referencia a:

 Polieno Auspex (cónsul bajo Marco Aurelio) (fl. finales del siglo II y principios del siglo III), oficial militar y senador romano, nombrado cónsul entre 170 y 174.
 Polieno Auspex (cónsul bajo Cómodo)​ (fl. siglo III), oficial militar y senador romano, nombrado cónsul alrededor del año 185.
 Tiberio Julio Polieno Auspex (fl. siglo III), senador romano, nombrado cónsul entre el 212 y el 222.